Лев Григорьевич Гершанович (1880—1943) — государственный деятель, журналист, краевед, автор трудов по ству.

Биография 
Родился в семье мещан.

За участие в революционном движении в 1901 г. он подвергся тюремному заключению, арестовывался и высылался (в первый раз — за участие в демонстрации у Казанского собора в Петербурге 4 марта 1904 г., в 1906 г. за революционную агитацию).

После окончания Лесного института работал лесоустроителем.

С 1911 г. — в Олонецкой губернии, заведующий лесоустроительной партией.

Член Общества изучения Олонецкой губернии, Архангельского общества изучения Русского Севера.

Печатался в газете «Олонецкие губернские ведомости», «Известиях Общества изучения Олонецкой губернии».
С марта 1917 г. ― член Петрозаводской организации РСДРП.

С 1918 г. ― член исполкома Петрозаводского (Олонецкого) губернского совета, редактор газеты «Известия Олонецкого губернского Совета» (с марта 1918 по май 1919) и «Олонецкая коммуна» (1921).

Член исполкома Олонецкого губернского союза советских журналистов.

В мае 1919 г. участвовал в боях на Шунгском фронте, был ранен.
В 1923 г. — организатор, а впоследствии председатель Общества изучения Карелии. Заведующий Карельским лесным подотделом Карельского совета народного хозяйства.
С 1923 г. — заведующий Карельским политпросветом при Карельском отделе народного образования.
С 19 апреля 1924 г. — заведующий общим отделом Псковского ГУБОНО, с 3 октября 1924 г. — на работе в Псковском губкоме РКП(б). Председатель Псковского общества краеведения.
Руководил изданием печатного сборника «Познай свой край».
Летом 1926 г. откомандирован на работу в г. Архангельск

Избранные труды 
 Гершанович Л. Лесное хозяйство. — Петрозаводск: Олонец. губерн. тип., 1916.
 Гершанович Л. Г. Лесное хозяйство в Олонецкой губернии / Л. Г. Гершанович // Известия Общества изучения Олонецкой губернии. — 1916. — № 1/2. — С. 28—35.
 Гершанович Л. Г. Жемчужный промысел в Карелии / Л. Г. Гершанович // Вестник Мурмана. — 1923. — № 28. — С. 4—5
 Гершанович Л. Г. Общее описание Ребольской казенной дачи Повенецкого уезда // Известия Общества изучения Олонецкой губернии. 1915. № 2―4.
 Гершанович Л. Г. Лесонасаждения Купецкой дачи Пудожского уезда / Л. Гершанович. — [Петрозаводск : [б. и.], 1917]. — 8 с.; 25 см.
 Гершанович Л. Г. Задачи Общества изучения Карелии // Известия Общества изучения Карелии. — 1924. — № 1. — С. 1—9
 Гершанович, Л. Вокруг смолокурения в Карелии / Л. Гершанович // Вестник Мурмана, 1923. — № 41. — С. 14—15
 Гершанович Л. Г. О смолокурении / Л. Гершанович // Экономический вестник Карелии : орган экономических учреждений Карельской Трудовой Коммуны. — 1921. — № 7-8. — С. 14.
 Гершанович Л. Из прошлого олонецко-карельской печати.— Красный клич, 1922, № 2, с. 10—12.
 Гершанович Л. Олонецкая научная экспедиция.— Вестник Мурмана, 1923, № 32, с. 17—19.
 Гершанович Л. Театр в карельской деревне.— Вестник Мурмана, 1923, № 24, с. 10—11.
 Гершанович Л. Г. Леса реки Ловать и их экономическое значение // Познай свой край: сборник Псковского общества краеведения. Вып. 2. — Псков, 1925. — С. 33—45.

Примечания

Литература 
 Григорьев С. В. Биографический словарь. Петрозаводск, 1973
 Письмо из Братска // Ленинская правда. 1986. 2 ноября.
 Филимонов, А. В. Псковское краеведение в 1920—1930-е гг. / А. В. Филимонов. — Псков, 2004. — С. 30—31, 38, 44, 46.

Ссылки 
 ГЕРШАНÓВИЧ Лев Григорьевич
 Лев Григорьевич Гершанович
 Краеведение после революции

Краеведы Карелии